Сюньи (Франция) — коммуна кантона Монтуа округа Вузье региона Шампань — Арденны (Франция)
 Сюньи (Китай) — уезд городского округа Сяньян провинции Шэньси (КНР).